Asko Ensemble, Nederlands voormalig ensemble gespecialiseerd in hedendaagse klassieke muziek
 Asko (witgoedmerk), Zweeds witgoedmerk
 Askø, Deens eiland in de Oostzee
 Askø (parochie), parochie van de Deense Volkskerk